Bunt na okręcie – powieść Hermana Wouka
 Bunt na okręcie – amerykański film z 1954, ekranizacja powieści Hermana Wouka